Пауль Гёц () — германский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в Гейдельбергской обсерватории под руководством Максимилиана Вольфа. В период 1903 по 1905 год им было открыто в общей сложности 20 астероидов, два из которых он обнаружил совместно с другими немецкими астрономами.

Астероиды (538) Фредерика, (542) Сусанна, (543) Шарлотта, (572) Ребекка и (576) Эмануэла Пауль Гёц назвал в честь своих друзей.

Свою кандидатскую диссертацию защитил в 1907 году в Гейдельбергском университете и начал работать Гейдельбергской обсерватории, которая в то время благодаря применению техники астрофотографии превратилась в один из главных центров по поиску и открытию новых астероидов.

В знак признания заслуг Пауля Гёца одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Клаес-Ингвар Лагерквист
 Генрих Крейц
 Иоганн Штёфлер

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов